Linkola est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (1914-1999), femme politique finlandais
 (né en 1955), pianiste de jazz finlandais
 (1888-1942), botaniste et phytogéographe finlandais
Pentti Linkola (1932-2020), écrivain et polémiste finlandais

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois